Emanuele Basile – carabiniere, ucciso dalla mafia nel 1980 a Monreale (Palermo)
Emanuele Basile – patriota, magistrato, eletto senatore nel 1910
Emanuele Basile – politico, eletto deputato nel 1994
Carlo Emanuele Basile – politico, capo della Provincia di Genova